Otto von Gottberg ist der Name von:

 Otto von Gottberg (1831–1913), Gutsbesitzer, preußischer Landrat und Politiker
 Otto von Gottberg (Publizist) (1867–1945), deutscher Publizist